Borys Fiodorowicz Godunow – car Rosji w latach 1598-1605
 Borys Godunow – opera Modesta Musorgskiego
 Borys Godunow – film kostiumowy z 1986 roku, w reżyserii Siergieja Bondarczuka, który zagrał też rolę tytułową
 Borys Godunow – film muzyczny z 1989 roku, w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, w roli tytułowej Ruggero Raimondi